Lijst van afleveringen van seizoen 3 van Flodder#De Promotie
de Promotie (hoorspel)